Plaats in Indonesië
 Pomahan (Sulang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Pomahan (Baureno), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Pomahan (Pulung), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java